Denne side indeholder en liste over Green Days samlede diskografi.

Album

Singler 

Information om alle udgivelser og hitlisteplaceringer på Hitlisten (DK), US Billboard Hot 100 (US 100), US Billboard Hot 100 Airplay (US R A), US Hot Modern Rock (US MO R), US Hot Mainstream Rock Tracks (US MA R), Storbritannien (UK), Tyskland (GER), Sverige (SWE), Irland (IRE), Norge (NOR), Australien (AUS), New Zealand (NZ).

Diskografier